Pilica je lahko:
 Pilica, Poljska
 Pilica, Bajina Bašta (Srbija)
 Pilica, Zvornik (Bosna in Hercegovina)